Idle, terme employé en programmation informatique.
 IDLE, environnement de développement intégré pour le langage Python.
 L'Idle, rivière d'Angleterre.
 Eric Idle (1943-), acteur, scénariste et musicien anglais, membre des Monty Python.

Voir aussi
 , page d'homonymie.